Big Natural Breasts ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Labels New Sensations. Bis 2009 sind zwölf Teile der Serie erschienen. Die Reihe wurde 2008 mit dem AVN Award in der Kategorie Best Specialty Series – Big Bust ausgezeichnet. Die Darstellerinnen haben alle eine natürliche Oberweite und keine Silikonimplantate. In den Filmen kommt es unter anderen zum Analverkehr.

Zu den bekanntesten Darstellerinnen der Serie gehören Jane Darling und Rita Faltoyano. Die anderen Darstellerinnen befinden sich zum Großteil am Anfang ihrer Karriere und sind daher noch nicht bekannt.

Darstellerinnen 
 Big Natural Breasts 1 (2003): Laura Orsoia, Luisa Rossellini, Szilvia, Veronica Sinclair
 Big Natural Breasts 2 (2004): Anita Queen, Ashley Robbins, Jane Darling, Karma, Lenka Gaborova, Sheila Grant
 Big Natural Breasts 3 (2004): Vicky Sweet, Black Diamond, Michelle Wild, Rita Faltoyano, Tera Bond
 Big Natural Breasts 4 (2005): Black Diamond, Lady Zoom, Liana, Lea Magic, Veronica Da Souza
 Big Natural Breasts 5 (2006): Christin Black, Jessica Zaphire, Laura Orsoia, Lucy Love, Nataly Brown, Sabrina Rose
 Big Natural Breasts 6 (2006): Darina, Karina Play, Lora Black, Lucy Love, Nikki Rider, Simi
 Big Natural Breasts 7 (2006): Anastasia Devine, Jessica Moore, Laura Orsoia, Liana, Violette
 Big Natural Breasts 8 (2006): Jessica Moore, Katy Parker, Kristi Klenot, Martina, Nora Davis
 Big Natural Breasts 9 (2007): Lucie Nunverova, Nancy, Michelle Mount, Simi, Stella Fox, Tiana
 Big Natural Breasts 10 (2007): Evie Delatosso, Honey DeJour, Natasha Nice, Nikara, Tyra Moore
 Big Natural Breasts 11 (2008): Christina Jolie, Jasmine Black, Lisa Sparkle, Steliana, Tammy
 Big Natural Breasts 12 (2009): Dominno, Westy, Jasmine Black, Natasha Nice, Brandy Lee, Ami Jordan

Sonstiges 
Ashley Robbins hat in der Serie ihre einzige Blowjob-Szene. Sie dreht ansonsten nur Solosex- und lesbische Szenen.

Auszeichnungen 
 2008: AVN Award – Best Specialty Series – Big Bust

Weblinks 
 Filmreihe in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film